Utgräventjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Utgräventjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Utgräventjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690399-149666), sjö i Ljusdals kommun, 
Utgräventjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690552-150430), sjö i Ljusdals kommun, 
Utgräventjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Utgräventjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Utgräventjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Utgräventjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Utgräventjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Utgräventjärnen (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Utgräventjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Utgräventjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (4,08 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn